Кергома́р ():

 Кергомар, Жюль (Jules Kergomard; 1822—1901) — французский писатель; муж Полины Кергомар.
 Кергомар, Полина (Pauline Kergomard; 1838—1925) — французский педагог, основательница предначальной школы (école maternelle) во Франции; жена Жюля Кергомара.

Примечания